Moyse Charas, pharmacien français (1619-1698)
 , type de haschich
 Dolmens dits les Pierres Closes de Charas

Voir aussi